La nervation peut désigner : 

 la nervation en botanique, disposition des nervures sur le limbe d'une feuille ;
 la nervation noire des crucifères en pathologie végétale, bactériose des Brassicaceae ;
 la nervation en entomologie, disposition des nervures sur les ailes des insectes.

Voir aussi 
 Dénervation
 Innervation